Зоопарк Гуі-янг (贵阳 动物园 Guì-yáng dòng-wù-yuán) — зоопарк в місті Гуйян, столиці провінції Гуйчжоу. Заснований недавно тому ще не має такої популярності як інші зоопарки Китаю. Розміщений поблизу парку Чьєн-лінг (黔灵 Qián-líng). У 1963 році цей зоопарк першим у Китаї здійснив програму штучного розповсюдження південно-китайських тигрів.

Події 
 17 лютого 2009 відвідувачі мали змогу побачити новонароджене біле тигреня.
 26 травня 2009 року пара панд Джуджу та Лешуі з бази по розведенню великих панд в місті Ченду провінції Сичуань переїхали в зоопарк Гуіянг.

Посилання 

 (кит) 贵阳动物园全国排末位 
 (анг) Guiyang zoo breeds snow white tiger 
 (анг) Brown Bear Gives Tourists Great Fun in Guiyang 
 (анг) Guiyang Zoo Breeds Snow White Tiger 
 (анг) Zoo wants names for tiger cubs 
 (анг) Oldest Chinese Tiger may have cancer 
 (анг) China Blazes Trails in Saving Endangered Tigers
 (анг) Ailing tiger, 20, may have cancer 
 (анг) Old tigress may have cancer in her eye
 (анг) Salvation Efforts Help Endangered Tiger Survive Extinction 
 (анг) Guiyang Forest Zoo
 (анг) Panda couple add holiday excitement to Guiyang citizens (є відео) 
 (малай) Zoo di Guiyang
сайти китайською мовою
 http://www.17u.com/news/shownews_87114_0_c.html 
 https://web.archive.org/web/20101226145728/http://www.gytour.cn/jd/jdxx1.asp?id=55
 http://www.weather.com.cn/guizhou/gzly/lyjdjs/12/163981.shtml 
 http://www.cncn.com/xianlu/41788636298/relate

Зоопарки Китаю
Гуйян